1092 км — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1092 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 295341.
 1092 км, Блок-пост 1092 км — путевой пост Куйбышевской железной дороги в Самарской области.

 1092 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги в Луганской области. Код 501027.
 1092 км, он же Солнечный — остановочный пункт Донецкой железной дороги в Донецкой области. Код 488532.

Примечания